Дивізія А 1948-49 — 32-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув ІКО (Орадя).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб ЧФР (Бухарест) змінив назву на Локомотива (Бухарест).
2. Після закінчення сезону клуб Джиул (Петрошань) змінив назву на Партизанул.
3. Після закінчення сезону клуб Петролул (Бухарест) змінив назву на Партизанул.
4. Після закінчення сезону клуб РАТА (Тиргу-Муреш) змінив назву на Локомотива (Тиргу-Муреш).
5. Після закінчення сезону клуб ЧФР Тімішоара змінив назву на Локомотива (Тімішоара).
6. Після закінчення сезону клуб ЦСКА (Бухарест) змінив назву на КЦА (Бухарест).
7. Після закінчення сезону клуб ІТА (Арад) змінив назву на Фламура Рош'є.
8. Після закінчення сезону клуб КСУ (Тімішоара) змінив назву на Штіїнца (Тімішоара).

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1948-49
Румунія
Румунія
1948 у румунському спорті
1949 у румунському спорті